Qarabağ FK (rusky: Футбольный клуб Карабах Агдам, česky: FK Karabach Agdam) je ázerbájdžánský fotbalový klub reprezentující město Ağdam (v současné době město duchů), které je od války o Náhorní Karabach plně pod kontrolou Náhorněkarabašské republiky. Klub byl založen v roce 1951. Klubové barvy jsou černá a bílá, dresy dodává firma Adidas.

Své domácí zápasy odehrává v Baku na stadionu Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu s kapacitou 31 200 diváků.
V srpnu 2017 postoupil do skupinové fáze Ligy mistrů UEFA a stal se historicky prvním ázerbájdžánským klubem, kterému se to podařilo.

Soupiska 
K 17. červenci 2022

Historické názvy 
Zdroj: 

 1951 – FK Mesul Agdam (Futbolnyj klub Mesul Agdam)
 1977 – FK Šefer Agdam (Futbolnyj klub Šefer Agdam)
 1982 – FK Kooperator Agdam (Futbolnyj klub Kooperator Agdam)
 1988 – FK Karabach Agdam (Futbolnyj klub Karabach Agdam)
 1992 – Qarabağ FK (Qarabağ Futbol Klubu)
 2001 – Qarabağ-Azersun FK (Qarabağ-Azersun Futbol Klubu)
 2004 – Qarabağ FK (Qarabağ Futbol Klubu)

Získané trofeje 
 Azərbaycan Premyer Liqası ( 9x )
 1993, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/20, 2021/22
 Ázerbájdžánský fotbalový pohár ( 6x )
 1993, 2005/06, 2008/09, 2014/15, 2015/16, 2016/2017
 Ázerbájdžánský Superpohár ( 1x )
 1994

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1993: Qarabağ (vítěz sk. B) ve finálovém zápase vyhrál nad týmem Xəzər Sumqayıt (druhý tým sk. B) poměrem 1:0.

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil klubu na Transfermarkt.com 
 Profil klubu  na Weltfussballarchiv.com 

Ázerbájdžánské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1951